chlamida (płaszczak, Chlamydoselachus anguineus) – gatunek rekina z rodziny płaszczakowatych
 chlamida – męska szata noszona w starożytnej Grecji